Arnaudiès peut faire référence à :

Patronymes  
 Gilles Arnaudiès (1990-), joueur français de rugby à XV.
 Jean-Marie Arnaudiès (1941-), professeur français de mathématiques.